Herweck steht für
Herweck (Unternehmen), IT
Lesley Anderson-Herweck (* 1961), kanadische Sportlerin